Être vierge, c'est n'avoir jamais eu de relation sexuelle. Voir l'article virginité

Religion
 Dans le christianisme, Marie, mère de Jésus, est appelée  la Vierge car le dogme affirme qu'elle a enfanté de Jésus sans rapport sexuel. Elle est le sujet de nombreuses représentations artistiques et votives : Vierge à l'Enfant, Vierge noire, ...
 Dans le culte de l'Église catholique romaine, une martyre de la pureté est une martyre vierge.

Ciel

Astronomie
 La Vierge, une constellation du zodiaque.
 L'amas de la Vierge, un amas de galaxies.
 Vierge I, une galaxie.

Astrologie
 La Vierge est un des 12 signes astrologiques.

Divers
 La Vierge est un oratorio de Jules Massenet.
 Les huiles d'olive vierges sont obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques.
 Une forêt vierge, une forêt dont on n'a jamais coupé les arbres.
 Une vierge de fer, un instrument de torture.
 Pucelle, synonyme féminin de vierge.
 Vierge, le cinquième album du groupe FFF.